Az Úrvalsdeild 1998-as szezonja volt a bajnokság nyolcvanhetedik kiírása. A bajnokságban 10 csapat vett részt, a győztes az ÍBV lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Góllövőlista

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1998

1998
Izland 1